«Робокоп 3» () — кинофильм, фантастический боевик с элементами антиутопии и комедии 1993 года. Третья часть о роботе-полицейском, снятая Фредом Деккером. Главные роли исполнили Роберт Берк, Ненси Аллен и Джон Кастл. Питер Уэллер отказался вновь играть робота-полицейского из-за съёмок в картине Дэвида Кроненберга «Обед нагишом». «Робокоп 3» — это первый фильм, в котором используется цифровой морфинг в нескольких сценах. Слоган фильма гласит: «Back on line, back on duty.» («Снова в строю, снова при исполнении».)

Фильм получил разгромные отзывы и плохо зарекомендовал себя в США, собрав в мировом прокате 47 миллионов долларов, при бюджете в 22 миллиона, что сделало его наименее прибыльным фильмом франшизы Робокоп.

Сюжет 

Могущественная корпорация OCP всё ещё одержима идеей строительства утопического города Дельта-Сити на месте Детройта. Однако в их планы не вписывается население города: людей на время строительства планируют выселить за городскую черту. Глава корпорации утверждает, что для них подготовлены благоустроенные загородные лагеря, в которых люди будут пользоваться всеми благами цивилизации. В действительности же никаких лагерей нет: выделенные на них деньги были украдены руководством OCP, и изгнанные из своих домов переселенцы обречены на смерть от холода и голода.

Для реализации поставленной задачи ОСР использует свою частную армию «Реабилитаторы» во главе с Полом Макдаггеттом. Поняв это, часть жителей Детройта организует повстанческое движение. Робокоп и его напарница Льюис вначале выступают против повстанцев, но, поняв их правоту, в последний момент переходят на сторону восставших жителей города. Во время одного из боёв Льюис погибает от пули Макдаггетта, и Мёрфи клянётся отомстить за её смерть.

В ответ ОСР решает окончательно избавиться от Робокопа, ставшего корпорации в тягость. С этой целью в Детройт из японской компании «Канэмицу», находящейся в союзе с OCP, прибывает андроид-ниндзя — последняя разработка японских инженеров, по всем параметрам превосходящая Робокопа.

Полиция Детройта, считая преступными действия корпорации, единогласно бросает службу и берётся за оружие, чтобы защитить простых граждан от произвола. Тогда Макдаггетт, фактически отстранивший главу ОСР от руководства, вооружает уличных бандитов и бросает их на бой с полицией. Вместе с уголовниками в наступление идут несколько тяжёлых бронемашин корпорации, перед которыми пули бессильны. В завязавшемся бою полицейские и повстанцы несут тяжелые потери и отступают, не имея возможности противостоять банде.

Тем временем Робокоп сходится в схватке с прибывшим из Японии самураем. Японский робот, двигающийся значительно быстрее полицейского, сбивает его с ног и отрубает ему руку мечом, но в последний момент погибает от выпущенной Робокопом ракеты. После победы над противником Робокоп, используя реактивный ранец, позволяющий ему летать, вмешивается в почти проигранный полицией бой, уничтожая ракетами броневики и истребляя бандитов и бойцов OCP пулемётным огнём. Уголовники терпят поражение и в панике бегут, а полиция перехватывает инициативу и быстро наводит порядок в городе. Лишённые домов люди получают обратно свои квартиры.

После этого Робокоп приходит в офис к Макдаггетту, чтобы арестовать его за многочисленные преступления. Однако командира «Реабилитаторов» защищают два андроида-самурая, каждый из которых сильнее и быстрее американского робота. Тем не менее, друзья Робокопа ухитряются взломать программный код японских андроидов, заставляя их сражаться друг с другом. В результате самураи выходят из строя, и в них запускается механизм самоуничтожения. Робокоп спасает своих друзей, унося их по воздуху за минуту до взрыва. Макдаггетт не успевает спастись (тем более, что Робокоп прижёг ему ноги выхлопом из своего ранца) и погибает при взрыве. Грандиозный план OCP по созданию города-утопии потерпел окончательное фиаско.

Вскоре в Детройт прибывает сам глава «Канэмицу», который отказывается от каких-либо дел с ОСР, а, встретившись с Робокопом, кланяется ему в знак восхищения его храбростью. Находящийся здесь же теперь уже бывший глава ОСР признаёт своё поражение и обращается к Робокопу «Мёрфи», на что тот отвечает: «Мёрфи я для друзей, а для вас — Робокоп».

В ролях 
 Роберт Джон Берк — Полицейский Алекс Мёрфи/Робокоп
 Нэнси Аллен — Энн Льюис
 Джон Кастл — МакДагетт
 Стивен Рут
 Рип Торн
 Си Си Эйч Паундер — Берта
 Дэниэл Фон Барген
 Роберт Мышь — Сержант Уоррен Рид

Съёмки 
Признав, что большинство поклонников Робокопа — дети и подростки, «Orion» сократили насилие, которое рассматривалось как определяющая характеристика первых двух фильмов.

Фильм был снят в 1992 году, но выпущен только 5 ноября 1993 года. Причина такой задержки заключается в банкротстве кинокомпании «Orion», занимавшейся дистрибуцией картины. Съёмки проводились в Атланте, где в то время уже начинали готовиться к Олимпийским играм 1996 года. Большинство пустовавших зданий, показанных в фильме, — это дома, подлежавшие сносу.

Саундтрек 
После негативных оценок саундтрека второй части, который был написан Леонардо Росенманом, композитор первого фильма Бэзил Поледурис в триквеле вернул многие его темы, которые отсутствовали в сиквеле.

Прием

Сборы 
Робокоп 3 вышел на первое место в Японии, с кассовым результатом в 147,695,744 иен ($1,3 млн) в первую неделю с 17 экранами, заработав в итоге свыше 10 миллионов долларов. Третья часть также вышла на первое место во Франции с результатом в 9,6 миллионов французских франков ($1,7 млн). В США он собрал в прокате $4,3 млн. В первый уик-энд занял третье место, завершив свой прокат с $10,6 млн в США и Канаде. В международном прокате «Робокоп 3» собрал 36,3 миллиона долларов. По всему миру фильм заработал 47 млн долларов при бюджете в 22 миллиона.

Критика 
Rotten Tomatoes дает «Робокопу 3» оценку в 6 %, основанную на 31 отзыве, со средним баллом 3,2/10. Критический консенсус сайта гласит: «Этот идиотский сиквел должен быть арестован». Metacritic оценивает его 40 из 100 на основе 15 отзывов критиков, указывая на «смешанные или средние отзывы».

Продолжение и сериал 
В 2001 году в Канаде был снят телесериал «Робокоп возвращается», действие которого происходит спустя 10 лет, после событий фильма. Было отснято четыре эпизода, и каждый длился по 95 минут, как фильм. Главным героем сериала также, как и раньше, является Алекс Мерфи.

В январе 2018 года автор оригинального «Робокопа» Эдвард Ноймайер заявил, что пишет сценарий к продолжению классического фильма 1987 года, который будет игнорировать как продолжения, так и ремейк 2014 года. В июле 2018 года было подтверждено, что новый фильм под названием «Возвращение Робокопа» будет режиссировать Нил Бломкамп и Джастином Роудсом, переписывающим оригинальный сценарий Ноймайера и Майкла Майнера. Питер Уэллер заявил, что он не вернётся к роли Робокопа.

Примечания 

Фильмы о Робокопе
Фильмы-боевики 1993 года
Фантастические фильмы 1993 года
Фильмы США 1993 года
Фильмы Orion Pictures
Фильмы-триквелы
Криминальные фильмы США
Фильмы-технотриллеры